Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Москва» и их главных достижений с 1997 по 2010 год. Всего команду возглавляло 13 специалистов, включая исполняющих обязанности главного тренера. Первым тренером футбольного клуба «Москва» в официальных матчах является Сергей Петренко. Самый успешный тренер команды — Леонид Слуцкий, занявший четвёртое место чемпионата России в 2007 году. Также он вывел клуб в финал кубка России 2007 года.

Список тренеров 
В статистику включены только официальные матчи.

Курсивом выделены исполняющие обязанности главного тренера

Примечания

Ссылки 
 

Тренеры

Москва